Змагання з ковзанярського спорту серед чоловіків на дистанції 500 метрів на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 11 лютого в місті Каннин (Південна Корея).

Розклад 
Час UTC+8

Результати 
Заїзди розпочались о 16:00.

OR = Олімпійський рекорд, TR = рекорд треку

Примітки